Joe Biden – amerykański polityk, 46. prezydent Stanów Zjednoczonych
 Jill Biden – amerykańska pedagożka, małżonka Joego Bidena